Вилла «Селям» — вилла начала XX века в псевдомавританском стиле, расположенный в посёлке Симеиз в Крыму, по адресу ул. Советская, 39, в последние десятилетия — один из корпусов детского противотуберкулёзного санатория «Юность». Здание в стиле ориентализма.

История

Закладка виллы 

На рекламу перспективного курорта братьев Мальцевых откликнулись из Рязани Семьи Коробьиных и Лансере, из обедневших дворян Рязанской губернии. Семья с 1907 года жила в Алупке на даче Лутовиново (Лутовиновы также имели поместья Нескучное рядом с владениями Лансере), куда он приезжал по праздникам. В сентябре 1909 жил на даче Я. П. Семёнова в Новом Симеизе, отдыхая в Крыму у своих знакомых заинтересовались этими участками, одним из первых, царский чиновник и землевладелец Леонид Захарович Лансере купил себе небольшой участок, на котором и построил дом для отдыха своей семьи. На лето они всей семьей уезжали из рязанского поместье в Крым на свою новую виллу «Хризолит». Увидев преимущества южного побережья полуострова чиновник Лансере, при поддержке Николая Богданова (бывшего своего сотрудника, а теперь исполнительного директора Общества курорта Симеиз), сагитировал других своих родственников.

14 января 1910 года Константин Павлович Коробьин (управляющий Рязанским поместьем семьи Лансере, и муж младшей дочери Леонида Лансере) выкупил пай земли (размером 933 квадратных сажени) у владельца «Нового Симеиза» И. С. Мальцова.

Для постройки виллы приглашены архитекторы Н. П. Краснов и Я. П. Семёнов. Через несколько лет, у подножия горы Кошка, появилось оригинальное сооружение в восточных мотивах. В восторге от своей виллы, Лансере покидают Рязанщину (продав поместье) и перебираются в Крым, разместившись в части дома, который содержал 30 комнат, купели-ванны и сад с пляжем. Дополнительным доходом Екатерины стал пансион, организованный на базе этой виллы, куда селились на отдых многочисленные отдыхающие из купеческих и мещанских семей.

Расцвет виллы и смена собственников 
В конце 1919 года, 21 октября, оробьины прикупают участок в 350 квадратных саженей, рядом с виллой «Селям». Вместе с тем, днем ранее, 20 октября, зафиксирован акт продажи виллы М. Л. Гуровичу. Семья дальше осталась на своей вилле, на каких условиях также неизвестно: или снимали комнаты, или же покупка была фиктивной — чтобы уберечь имущество от конфискации (власть тогда на полуострове менялась каждые полгода). Исторические документы свидетельствуют, что ещё 1923 года Екатерина Лансере-Коробьина снимала на вилле купели-ванны для обеспечения отдыха приезжих.

Советские времена 
После прихода в 1920 году большевиков, 16 декабря 1920 года приказом председателя Революционного комитета Крыма были изъяты «из частного владения как разных ведомств, так и частных лиц все имения Южного берега Крыма в районе от Судака до Севастополя включительно» и передавались в ведение специально созданного Управления Южсовхоза, тогда же теряются следы семьи Лансере в Крыму. Весной 1921 года был образован противотуберкулёзный санаторий им. Ленина (для взрослых пациентов), в состав которого включили и виллу

С середины 1960-х годов санаторий им. Ленина перепрофилирован в детский, со временем переименованный в «Юность», где оздоравливали и лечили детей от туберкулеза. Чтобы облегчить пребывание больных и персонала, все помещения внутри были перепланированы так, как это требовалось для лечебного заведения и постоянно проводили ремонтно-реставрационные работы в его корпусах (бывших симеизских виллах). Санаторий считался вторым «Артеком».

Современность 
Дом находится к западу от центра Симеиза, по адресу: ул. Советская 39 (общая для всего санатория). Решением КО от 20 февраля 1990 года вилла «Селям» занесена в список архитектурных памятников местного значения. Современная вилла «Селям» находится в ведении санатория «Юность», корпус № 2, в котором лечатся дети от туберкулеза. Капитальные ремонты давно не проводились, сооружение ветшает, как и другие виллы курорта Новый Симеиз.

После присоединения Крыма к России, российское правительство оставило в действии украинские природоохранные законы Крыма. В апреле 2021 года в министерство культуры Республики Крым поступило заявление, предлагающее включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия «садово-парковую зону с группой исторических вилл, входивших до недавнего времени в санаторий „Юность“ как единый усадебно-парковый ансамбль исторической улицы Николаевской», в том числе и дачу Селям. С декабря 2014 года — ГБУ "Санаторий «Юность» РФ, на 2023 год намечена капитальная реставрация всего комплекса зданий.

Владельцы усадьбы 
За всю свою историю вилла «Селям» находилась в частной и государственной собственности:
 Коробьина Екатерина Леонидовна (1882—1921) — русская мещанка, которая управляла пансионом, построенным на пая земли, который выкупил её муж Константин Коробьин за средства её отца Леонида Лансере (известного императорского чиновника и землевладельца)
 М. Л. Гурович — симеизский мещанин, которому Коробьины продали свою виллу в неспокойные времена развала Российской империи (хотя продажа могли быть и фиктивной);
 Симеизский поселковый совет — во времена Советского Союза вилла была национализирована и стала государственной собственностью, а позже обустроили пансионат для больных на различные болезни. Пансионат носил то же название «Селям» и к нему было добавлено ещё несколько вилл, просуществовал до начала Великой Отечественной войны;
 Санаторий «Юность» — управлял виллой после войны и бывшая вилла стала одним из корпусов противотуберкулезного заведения Министерство здравоохранения Украины.

Описание здания 
Архитектурный ансамбль этого псевдомавританского дворца (вилла имела большую площадь) строил творческий симеизский тандем, с участием Краснова Николая Петровича и Семёнова Якова Петровича. Эскиз фасада предложил Николай Краснов, а трёхэтажную постройку виллы и прилегающий дворик спроектировал и построил известный всему Симеиза Яков Семенов, и довольно оперативно, чем удивил владельцев имения.

Ярко выраженные восточные элементы представлены: куполами (похожими на минареты), килевидные окна и лепнина с арабскими надписями, небольшие декоративные зубчатые башни, ажурная резьба балконов и арабские орнаменты. Фасады лаконичной формы дополняют стрельчатые арки и окна с деревянной ажурной инкрустацией.

Дача Коробьиных была рассчитана на 30 комнат, часть из них заселили собственники, а другую круглогодично сдавали. Вокруг здания высажены декоративные редкие саженцы. С годами сад развился, и теперь высокие деревья загораживают часть фасада здания, видно только купола и верхушки башен. Также вилла имела купальные (ванные комнаты) и свой собственный пляж, которым владельцы очень гордились (ведь не все усадьбы были расположены так близко к морю).

Примечания

Источники 
 «Памятники культуры и истории УССР». Научное мнение. — Киев, 1987.;
 «Виноградов В. Е.» «Романтизм в архитектурной среде Ялты». Ялтинский Orient: моногр. / В. Е. Виноградов.: «Фирма „Салта“ ЛТД». 2012. — 88 с.: 175 ил.;
 «Саид. Эдвард В.» «Ориентализм» / Пер. с англ. В. Шовкун. — К.: Издательство Соломии Павлычко «Основы», 2001. — 511 с.;
 «Виноградов В.» «Пластическое убранство архитектуры Ялты ориентального направления 1880-х — 1910-х гг.» Вестник ХДАДМ. УДК 73.04:72(477.75) «1880-1910»;
 "Петрова М. М. "«Симеиз: путешествие по старым дачам». Путеводитель, «Сонат», 2006. — 176 с. ISBN 966-8111-65-6.
 «Григорий Москвич» «Путеводитель по Крыму». Путеводитель «Редакция „Путеводителей“», 1911;
 "Кузьменко В. М. «Новый-Симеиз и его окрестности на Южном берегу Крыма». «Т-во скоропечатны А. А. Левинсон», 1913. — 77 с.;
 "Кузьменко В. М. «Очерки Южного берега и горной части Крыма».

Ссылка 
 Вилла «Селям»
 «Симеиз. Край старинных вилл»
 Фото-галерея виллы «Селям»
 Видео «Селям»
 Вилла Селям, корпус санатория Юность — Симеиз 2020

Памятники архитектуры Крыма
Виллы Симеиза
1910 год в Крыму
Ориентализм